

Geografia

Austria 
Burgenlandzko-chorwacka nazwa miejscowości:
 Bad Tatzmannsdorf

Słowacja 
 Tarča – dzielnica Nowej Wsi Spiskiej

Zobacz też 
 Tarca